Le bazar (ou bazaar)  désigne un marché ou un ensemble de magasins en Perse et en Orient, par exemple : 
 le grand bazar  d'Ispahan ; 
 le bazar de Téhéran ; 
 le grand bazar  d’Istanbul ;
 le Bazar ourdou de Delhi. 
 Par extension il désigne tout lieu couvert où sont réunis des marchands  tenant  des boutiques  d’étoffes, de meubles, de bijouterie, etc. ou bien un vaste magasin  où se vendent  au détail  des marchandises diverses, généralement à bas prix.
 Le Bazar Bonne-Nouvelle est un ancien magasin parisien.
 Le Bazar de la Charité était une vente caritative, dont les locaux où elle était organisée à Paris furent détruits par un incendie meurtrier en 1897.
 Le Bazar  de l'Hôtel de Ville (ou BHV) est un grand magasin parisien, (qui est à l'origine d'une chaîne de quelques magasins du même nom). 
 Le Bazar est une chaîne de magasins du centre de Munich (Allemagne).

Toponymie

Cox's Bazar est un port
 Maulvi Bazar est une ville

Bazar-Korgon est une ville

Namche Bazar est une ville

Bazar, village de la voïvodie de Łódź
 Bazar, village de la voïvodie de Lublin
 Bazar, village de la voïvodie de Mazovie

Culture 

 Bouledogue Bazar est une émission de télévision. 
 Le Grand Bazar est un film humoristique français, réalisé par Claude Zidi, sorti  en 1973.
 Le Big Bazar est une troupe musicale créée en 1972 par Michel Fugain.
 Polémil Bazar est un groupe de musique québécois.
 Matia Bazar est un groupe musical génois créé en 1975.
 Bazar, un film franco-suisse de Patricia Plattner (2009).